Э́двард Л. Ха́ус II (; родился 14 мая 1978 года в Беркли, штат Калифорния) — американский профессиональный баскетболист. Выступал на позиции атакующего и разыгрывающего защитника. Был выбран на драфте НБА 2000 года во втором раунде под общим 37-м номером командой «Майами Хит». Чемпион НБА сезона 2007/2008 годов в составе «Бостон Селтикс».

Биография 
Первые три года карьеры Хаус провёл в «Майами Хит», а затем сменил восемь команд за семь лет. Настоящего признания Хаус добился в «Бостон Селтикс», где он играл на протяжении трёх сезонов и выиграл чемпионский титул в 2008 году. Хаус обладает поставленным броском и невероятной уверенностью. В «Финикс Санз», «Нью-Джерси Нетс» или «Нью-Йорк Никс» был ролевым игроком, прирождённым снайпером. Хаус, при своём невысоком росте, неплохо защищается и обладает огромной силой воли.

Статистика в НБА

Ссылки 

 
 Статистика на сайте www.basketball-reference.com

Родившиеся в Беркли
Баскетболисты США
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Шарлотт Бобкэтс»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»